Несколько английских и британских морских офицеров носили имя Джеймс Гамбье , в том числе:

 Гамбье, Джеймс (? — ок.1760) — начальник флотской тюрьмы.
 Гамбье, Джеймс (1723−1789) — его сын, коммодор, в (1770−1771) командующий Североамериканской станцией, впоследствии вице-адмирал.
 Гамбье, Джеймс (1756−1833) — адмирал, участник Французских революционных и Наполеоновских войн, в 1807 году командовал экспедицией против Копенгагена.

См. также
 Гамбье (острова)